Сангинетти () — испанское произношение итальянской фамилии. Известные носители:

 Сангинетти, Александр (1913—1980) — французский политик и государственный деятель.
  (род. 1966) — уругвайский футболист.
 Сангинетти, Рауль (1933—2000) — аргентинский шахматист.
 Сангинетти, Ренато (1916—1992) — аргентинский шахматист.
  (род. 1988) — американский хоккеист.
  (род. 1971) — аргентинский футболист.
  (род. 1934) — уругвайский политик.
 Сангинетти, Хулио Мария (род. 1936) — Президент Уругвая (1985—1990), (1995—2000).
 Сангинетти, Эдуардо (род. 1951) — аргентинский философ, журналист, поэт, музыкант, кинорежиссёр, театральный постановщик и экологический активист.

См. также